Björstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björstjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Björstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Björtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn